Сен-Блез ():

Топоним 
 Сен-Блез — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция)
 Сен-Блез — коммуна в департаменте Верхняя Савойя (Франция)
 Сен-Блез — коммуна в Швейцарии, кантон Невшатель.